Евге́ний И́щенко:
 
 Ищенко, Евгений Станиславович (1966—2015) — военный и государственный деятель непризнанной ДНР, комендант Первомайска.